Kummeln ist ein Name ostpreußischer Orte im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Kummeln, Kreis Stallupönen, 1938–1946: Kreis Ebenrode, ab 1946: Wischnjowoje, untergegangener Ort im Rajon Nesterow
 Groß Kummeln, 1938–1946 Großkummen, Kreis Tilsit-Ragnit, seit 1946: Woswyschenka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk
 Klein Kummeln, 1938–1946 Kleinkummen, Kreis Tilsit-Ragnit: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk

außerdem:

 Kummeln (FFH-Gebiet), Schutzgebiet in Karlskrona, Schweden